Eduard Beneš ist der Name von:

 Eduard Beneš (Germanist) (1911–1996), tschechischer Germanist und Fremdsprachendidaktiker
 Eduard Beneš, historische Namensvariante von Edvard Beneš